Фалисово — название населённых пунктов в России:

 Фалисово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Фалисово — деревня в Переславском районе Ярославской области.